Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Chine 
144e division d'infanterie (Chine)

Japon